Хабард има више значења:
 Округ Хабард (Минесота)
 Хабард (Ајова)
 Хабард (Тексас)
 Хабард (Небраска)
 Хабард (Орегон)
 Хабард (Охајо)